Die Maltese Premier League 1986/87 war die 72. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum fünften Mal die Ħamrun Spartans.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Floriana und Tarxien Rainbows die Absteiger FC Birkirkara und FC Mqabba. Tarxien war erstmals erstklassig, Floriana erstmals seit der Saison 1984/85.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Zweiten und Dritten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198687
Fußballsaison 1986/87